Live Over Europe – DVD di Axel Rudi Pell del 2008
 Live Over Europe – album dei Black Country Communion del 2012
 Live Over Europe! – album dei Bonfire del 2002
 Live Over Europe 2007 – album dei Genesis del 2007
 Live Over Europe – album dei Fates Warning del 2018